

Niemcy 
 Pahlen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Osoby 
 Kurt Pahlen – austriacki dyrygent

Inne 
 Pahlen – ród

Zobacz też 
 Paalen
 Pahl
 Palen